Lisa DiNapoli is een personage uit "Santa Barbara". Ze werd gespeeld door Tawny Kitaen in 1989. Ook werd Lisa tijdelijk gespeeld door Tea Leoni.

Lisa werkte als secretaresse bij advocatenbureau Capwell & Capwell. Ze was goed bevriend met Mason Capwell en Julia Wainwright.

Ze was alcoholiste geweest en ging daarom trouw naar bijeenkomsten. Ze hielp Mason in te zien dat ook hij hulp nodig had.

Lisa bleek de spion van Robert Barr te zijn. Ze was voor het laatst te zien toen haar bedrog uitkwam.

Lisa is de zus van Celeste DiNapoli en Emily DiNapoli.

DiNapoli, Lisa